Vaszilij Pavlovics Rocsev (1951) olimpiai bajnok szovjet sífutó
 Vaszilij Vasziljevics Rocsev (1980) világbajnok, olimpiai bronzérmes orosz sífutó, előbbinek a fia